Rumunjska:
 Broşteni (Mehedinţi, Rumunjska), županija Mehedinţi
 Broşteni (Suceava, Rumunjska), županija Suceava
 Broşteni (Vrancea, Rumunjska), županija Vrancea
 Broşteni (rijeka)